Вальдбург — графство и княжество в Вюртемберге.
 Вальдбург — коммуна в Австрии.
 Вальдбург — коммуна в Германии.
 Вальдбург — фамильный замок трухзессов и имперских князей Вальдбург на территории общины Вальдбург.